Chiddes – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Burgundia, w departamencie Nièvre.
 Chiddes – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Burgundia, w departamencie Saône-et-Loire.